|-
| 25901 Ericbrooks ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25902 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25903 Yuvalcalev ||  || 30 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25904 - ||  || 28 decembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 25905 - ||  || 31 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25906 - ||  || 27 decembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25907 Capodilupo ||  || 3 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25908 - || 2001 BJ || 17 ianuarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 25909 - ||  || 21 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25910 - ||  || 25 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25911 - ||  || 26 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25912 Recawkwell ||  || 1 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25913 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25914 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25915 - ||  || 2 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25916 - ||  || 15 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25917 - ||  || 17 februarie 2001 ||  || K. Korlević
|-
| 25918 - ||  || 19 februarie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 25919 Comuniello ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25920 Templeanne ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25921 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25922 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25923 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25924 Douglasadams ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25925 Jamesfenska ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25926 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25927 Jagandelman ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25928 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25929 - ||  || 17 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25930 Spielberg ||  || 21 februarie 2001 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 25931 Peterhu ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25932 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25933 Ruoyijiang ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25934 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25935 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25936 - ||  || 20 februarie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 25937 - ||  || 19 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25938 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25939 - || 2001 EQ || 3 martie 2001 || Reedy Creek || 
|-
| 25940 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25941 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25942 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25943 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25944 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25945 - ||  || 2 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25946 - ||  || 3 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25947 - ||  || 15 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25948 - ||  || 15 martie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 25949 - ||  || 15 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 25950 - ||  || 15 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 25951 - ||  || 15 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25952 - ||  || 17 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25953 Lanairlett ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25954 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25955 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25956 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25957 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25958 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25959 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25960 - ||  || 19 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25961 - ||  || 21 martie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25962 Yifanli ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25963 Elisalin ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25964 Liudavid ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25965 Masihdas ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25966 Akhilmathew ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25967 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25968 - ||  || 21 martie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 25969 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25970 Nelakanti ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25971 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25972 Pfefferjosh ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25973 Puranik ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25974 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25975 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25976 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25977 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25978 Katerudolph ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25979 Alansage ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25980 - ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25981 Shahmirian ||  || 18 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25982 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25983 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25984 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25985 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25986 Sunanda ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25987 Katherynshi ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25988 Janesuh ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25989 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25990 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25991 - ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25992 Benjamensun ||  || 19 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25993 Kevinxu ||  || 21 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25994 Lynnelleye ||  || 21 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25995 - ||  || 24 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25996 - ||  || 26 martie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25997 - ||  || 26 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25998 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 25999 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 26000 - ||  || 16 martie 2001 || Socorro || LINEAR
|-